Ormoy, hameau de la commune de Courbehaye, commune française d'Eure-et-Loir
 Ormoy, commune française d'Eure-et-Loir
 Ormoy, commune française de la Haute-Saône
 Ormoy, commune française de l'Yonne
 Ormoy, commune française de l'Essonne

Voir aussi
Ormoy-la-Rivière, commune française de l'Essonne
Ormoy-le-Davien, commune française de l'Oise
Ormoy-lès-Sexfontaines, commune française de la Haute-Marne
Ormoy-sur-Aube, ancienne commune de la Haute-Marne
Ormoy-Villers, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France